Het Monte Carlo Open van 2001 werd gespeeld van 16 tot en met 22 april in het Monegaskische Monte Carlo. Er werd getennist op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

In de enkelspelfinale versloeg de Braziliaan Gustavo Kuerten de Marokkaan Hicham Arazi. In de eindstrijd in het dubbelspel versloeg het Zweeds/Australische koppel Jonas Björkman/Todd Woodbridge het Australische duo Joshua Eagle/Andrew Florent.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo